Teagenes z Megary – tyran Megary
 Teagenes z Region – grecki pisarz i gramatyk
 Teagenes z Tazos – grecki pięściarz